Esteban Cambiasso – ex calciatore argentino
 Nicolás Cambiasso – ex calciatore argentino, fratello di Esteban

Pagine correlate 
 Cambiaso